izolacja – znaczenie techniczne
 izolacja funkcjonalna – izolacja niezbędna do prawidłowego działania urządzeń elektrycznych
 izolacja podstawowa – środek ochrony przeciwporażeniowej podstawowej 
 izolacja podwójna – izolacja stosowana w niektórych urządzeniach 
 izolacja ochronna – izolacja stosowana w urządzeniach II klasy ochronności
 izolacja dodatkowa – izolacja wchodząca w skład izolacji ochronnej
 izolacja wzmocniona – izolacja wchodząca w skład izolacji ochronnej
 Izolacja wodochronna – zabezpieczenie elementów budynku lub budowli przed wpływem wilgoci
 Izolacja parochronna – zabezpieczają przed przenikaniem pary wodnej
 izolacja (biologia)
 izolacja (biochemia) – proces wyodrębniania substancji chemicznych z produktów naturalnych* izolacja (wirusologia)
 Izolacja – Jarocin S.A. – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 izolacja (medycyna)
 Izolacja – film z 2005 roku